Saint-Pol steht für:
 Hugues de Saint-Pol (auch Hughes, lat. Hugo de Sancto Paulo, * vor 1122; † um 1157), französischer Adliger und Großmeister des Lazarusordens
 Marie de Saint-Pol, anglo-französische Adlige

geographische Objekte in Frankreich:
 Saint-Pol-de-Léon, Gemeinde im Département Finistère
 Saint-Pol-sur-Mer, Ortsteil der Stadt Dunkerque im Département Nord
 Saint-Pol-sur-Ternoise, Gemeinde im Département Pas-de-Calais
 Kanton Saint-Pol-de-Léon im Département Finistère
 Kanton Saint-Pol-sur-Ternoise im Département Pas-de-Calais
 Grafschaft Saint-Pol mit dem Hauptort Saint-Pol-sur-Ternoise

Siehe auch:
 Saint-Paul